Die Abkürzung THM steht für:
 die Technische Hochschule Mittelhessen, eine deutsche Hochschule mit Standorten in Gießen, Friedberg und Wetzlar
 die Technische Hochschule Magdeburg, eine von 1953 bis 1993 bestehende Hochschule
 TryHackMe, eine Lernplattform für ethisches Hacking und IT-Sicherheit
 Thumbnail, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/T
 Tiere helfen Menschen
 Töchter vom Herzen Mariä, ein katholischer Frauenorden
 die Trihalogenmethane, eine Klasse von chemischen Verbindungen
 das Transporthilfsmittel in der Logistik

THM